Замбези може да се отнася за:

 Замбези, река в Южна Африка
 Замбези, град в Замбия
 Национален парк Замбези, Зимбабве
 Национален парк Долна Замбези, Замбия